Plusieurs membres des maisons capétiennes d’Orléans ont porté le nom de Gaston d’Orléans :
 Gaston d’Orléans (1608-1660), duc d’Orléans, fils d’Henri IV de France et frère de Louis XIII contre qui il a souvent comploté ;
 Gaston d’Orléans (1842-1922), comte d’Eu, fils de Louis d’Orléans, duc de Nemours ;
 Gaston d'Orléans (né en 2009), dauphin de France, fils de Jean d'Orléans, comte de Paris, prétendant orléaniste au trône de France depuis 2019.